Oswald (ang. Oswald the Octopus, 2001-2003) – amerykańsko brytyjski serial animowany emitowany w Polsce na Polsacie.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie: MediaVox
Dialogi: 
 Anna Hajduk,
 Anna Izdebska
Wystąpili:
 Ireneusz Załóg – 
 Oswald,
 Leo,
 Johnny,
 Pongo
 Magdalena Korczyńska – 
 Stokrotka,
 Pani Motyl,
 Laverne (odc. 19b)
 Maciej Walentek –
 Henry,
 Egbert
i inni

Lektor: Ireneusz Załóg

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2001
Seriale telewizyjne zakończone w 2003
Seriale telewizyjne HiT Entertainment
Seriale animowane emitowane w Telewizji Polsat